ЛЕН Евролига 2010/11. је 48. сезона овог најјачег клупског ватерполо такмичења у Европи, а 9 сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у ЛЕН Евролига. У овој сезони учествовала су 34 клуба из 16 држава, 26 у квалификацијама од којих 8 пролазе у групну фазу и 8 клубова који директно учествују у групној фази, што значи да групну фазу сачињавају 16 клубова. Ова сезона је почела 23. септембра 2010, а завршила се на фајнал фору 3. и 4. јуна 2011. у Риму. Нови првак постао је Партизан коме је то била рекордна 7. титула најбољег тима на старом континенту чиме се изједначио са екипом загребачке Младости.

Формат 
Рангирање савеза је подељено на 3 дела и то:

Савези 1 Најбоље рангираних 8 савеза а то су- Хрватска, Грчка, Италија, Црна Гора, Русија, Србија, Шпанија и Мађарска које имају право на 3 представника осим Србије која има 2.

Савези 2 Савези из ове групе су рангирани један степеник испод и имају право на 2 клуба а то су- Француска, Немачка и Турска

Савези 3 Савези из ове групе имају право на једног представника а то су Холандија, Пољска, Румунија, Словачка и Украјина. Други савези немају представнике у овом такмичењу.

Тимови

Прво коло квалификација 
Прво коло квалификација одиграно је од 23. до 26. септембра 2010.

Група A (Кошице)

Група Б (Истанбул)

Група Ц (Сегедин)

Група Д (Будва)

Друго коло квалификација 
Друго коло квалификација одиграно је од 8. до 10. октобра 2010.

Група Е (Барселона)

Група Ф (Нови Сад)

Група Г (Берлин)

Група Х (Ријека)

Прва фаза 
Прва фаза одиграна је од 13. новембра 2010. до 2. фебруара 2011.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Друга фаза (четвртфиналне групе) 
Друга фаза (четвртфиналне групе) одиграна је од 16. фебруара до 4. маја 2011.

Група Е

Група Ф

Фајнал фор 
Фајнал фор одигран је 3. и 4. јуна 2011. у Риму на пливалишту Форо Италико.

Полуфинале

За 3. место

Финале

Састав победника 

 Слободан Соро 
 Теодорус Хаџитеодору 
 Никола Рађен
 Милош Королија
 Милан Алексић
 Душко Пијетловић
 Андрија Прлаиновић

 Александар Радовић
 Душан Мандић
 Стефан Митровић
 Владимир Вујасиновић
 Милош Ћук
 Никола Дедовић
 Стефан Живојиновић

Тренер
 Игор Милановић

Референце и објашњења

Спољашње везе 
 Званичан сајт ЛЕН-а
 Списак победника и резултати на sports123.com
 Састави шампионских екипа на allcompetitions.com

ЛЕН Лига шампиона
Ватерполо у 2010.
Ватерполо у 2011.